Девіл — острів у складі Арктичного архіпелагу, Канада
 Девіл — острів біля берегів Антарктиди